Fangcheng kan syfta på:
Fangcheng, Fangchenggang
Fangcheng, Nanyang
 Fangcheng (köping i Kina) 

WP:Projekt Kina